Veszele (szlovákul Oravské Veselé), Szlovákia, Zsolnai kerület, Námesztói járás
Vígvár (1899-ig Veszele, szlovákul Veselé), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Pöstyéni járás
Garamveszele (Veselá) vagy Garamveszelepuszta - Alsóveszele és Felsőveszele egyesítése 1888-1899 között, 1899-től Tőre, majd 1958-tól Sáró része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás

Lásd még: Veselé (egyértelműsítő lap)